Аранча Санчес Вікаріо і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Звєрєва, яка виступала в парі з Марі П'єрс.

П'єрс і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (фінал)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 1998 Women's Doubles Draw 

Кубок Кремля
Кубок Кремля